Hipódromo de San Isidro é um hipódromo que está localizado no Partido de San Isidro, província de Buenos Aires. Está no conglomerado urbano da Grande Buenos Aires, e dista vinte quilometros da Capital Federal.

É administrado e de propriedade do Jockey Club Argentino. É nele que se disputa em dezembro o Gran Premio Carlos Pellegrini, em milha e meia (2.400m), prova mais importante do turfe sulamericano.

Foi inaugurado 8 de dezembro de 1935. O jóquei uruguaio Irineu Leguisamo ganhou a primeira  carreira disputada na historia do Hipódromo de San Isidro. 

Permite acolher um público de cem mil pessoas.

Detalhes da pista
 
Sua área de canchas de corrida  tem 365 acres. Há duas pistas principais:
 Uma com 2,783 m (uma milha e 3/4) de comprimento e 45 m(147 pés) de largura, com uma reta que permite corridas de 1000m (656 jardas) em linha reta (reta mais longa que em qualquer pista nos Estados Unidos) ou 1400m usando a diagonal.
 A segunda pista, de areia, inaugurada em 1994, na posição interna, com 2.590 m (uma milha e 5/8) de comprimento e 31 m (101 pés) de largura.

San Isidro também possui um centro de treinamento de 232 acres, com cinco pistas, incluindo uma de grama.

Dias de Corrida
Atualmente San Isidro apresenta 120 dias de corrida por ano, ou 10 dias por mes, com 13 páreos por dia (1.600 páreos por ano). São 18 provas grupo I, 20 grupo II, 17 grupo III e 24 listadas.

Ligações externas
 Página oficial do Hipódromo de San Isidro
 Localização

Turfe